Assimilazione – in biologia, processo nel quale le cellule assorbono delle sostanze nutritive per l'utilizzo
 Assimilazione – in antropologia, processo di acculturazione
 Assimilazione – fenomeno linguistico che si verifica quando un segmento fonologico modifica il segmento precedente o il successivo